Елевтерохори (, катаревуса: Ελευθεροχώριον, Елевтерохорион, в превод Свободно село) може да се отнася за:

 Новоселяни, село в дем Кукуш, Гърция, от 1927 година Елевтерохори;
 Елевтерохори, село в дем Гревена, Гърция;
 Елевтерохори, село в дем Пела, Гърция;
 Палео Елевтерохори, село в дем Пидна-Колиндрос, Гърция.